

Cartoni e fumetti
Death Note – manga scritto da Tsugumi Ohba e disegnato da Takeshi Obata, successivamente diventato anche anime

Cinema e televisione
Death Note - Il film – film del 2006 diretto da Shūsuke Kaneko
Death Note - Il film - L'ultimo nome – film del 2006 diretto da Shusuke Kaneko
L change the WorLd – film del 2008 diretto da Hideo Nakata
Death Note – serie televisiva giapponese del 2015
Death Note - Il film - Illumina il nuovo mondo – film del 2016 diretto da Shinsuke Satō
Death Note - Il quaderno della morte (Death Note) – film del 2017 diretto da Adam Wingard

Letteratura
Death Note: Another Note – romanzo del 2006 scritto da NisiOisiN
L change the WorLd – romanzo del 2007 scritto da M

Musica 
Death Note – singolo di Craig Xen del 2019

Videogiochi
Death Note: Kira Game – videogioco del 2007
Death Note: L o tsugu mono – videogioco del 2007
L: The Prologue to Death Note - Rasen no trap – videogioco del 2008

Altro
Death Note: Investigation Card Game – gioco da tavolo basato sulle storie del manga ed anime omonimo